Медиатор (от  — средний, срединный;  — посредник):
 Медиатор (нейромедиатор) — биологически активное химическое вещество для передачи нервного импульса от одной клетки к другой.
 Медиатор — приспособление для защипывания струн на музыкальных инструментах.
 Медиатор (Посредник) — шаблон проектирования.
 Медиатор — третье нейтральное, независимое лицо (посредник, примиритель), помогающее сторонам разрешить имеющийся конфликт, спор. Профессиональная деятельность в области альтернативного разрешения споров называется медиацией.
 Медиатор в компьютерах — процесс, используемый в управлении процессами для сохранения данных при остановке или запуске какой-либо службы.
 Циркулирующие и выделяемые медиаторы (медиаторы воспаления) — участники ответа иммунной системы и, в частности, аллергической реакции.
 Медиатор (препарат) — одно из названий лекарственного средства Бенфлуорекс.
 Медиатор — российский телесериал 2021 г.